Il singolare del Kremlin Cup 2007 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2007.

Anna Čakvetadze era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Dinara Safina.

Elena Dement'eva ha battuto in finale 5–7, 6–1, 6–1, Serena Williams.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Svetlana Kuznecova (semifinali)
  Marija Šarapova (secondo turno)
  Anna Čakvetadze (secondo turno)
  Serena Williams (finale)

  Marion Bartoli (secondo turno)
  Amélie Mauresmo (primo turno)
  Patty Schnyder (secondo turno)
  Nicole Vaidišová (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kremlin Cup 2007